Корнелис Вресвик (, МФА: ) (, (, Нидерланды — , , Швеция) — шведский исполнитель авторской песни, поэт, актёр.

Биография 
Корнелис родился в городе Эймёйден (Нидерланды). В 1949 году в возрасте 12 лет он с родителями переехал в Швецию. Получил высшее образование в Социальном институте. Свою музыкальную карьеру начал, выступая на студенческих вечерах.

В 1964 году вышел первый альбом Вресвика «Ballader och oförskämdheter», получивший широкую популярность в студенческой среде. Юмористические песни «Brevet från kolonien» (Письмо из колонии) и «Hönan Agda» (Курочка Агда) были особо любимы публикой. Свободные высказывания в адрес правительства и парламента привели к запрету трансляций песен Корнелиса Вресвика на радио.

Вресвик участвовал в создании шведских версий таких мюзиклов как «Иисус Христос — суперзвезда», «Скрипач на крыше».

Литературная деятельность Вресвика также заслужила народное признание. Он оставил после себя несколько томов поэзии.

Дискография Корнелиса Вресвика 
  — Ballader och oförskämdheter
  — Visor och oförskämdheter
 1965 — Ballader och Grimascher
  — Grimascher och telegram
  — Tio vackra visor och personliga Persson
  — Cornelis sjunger Taube
  — Poem, ballader och lite blues
  — Spring mot Ulla, spring! Cornelis sjunger Bellman
  — Cornelis live!
 1972 — Visor, svarta och röda
  — Istället för vykort
 1973 — Linnéas fina visor
  — Getinghonung
  — Narrgnistor och transkriptioner
  — Movitz! Movitz!
  — Cornelis sjunger Victor Jara
 1978 — Narrgnistor 2, En halv böj blues och andra ballader
 1978 — Felicias svenska suite
  — Vildhallon
 1979 — Cornelis — Live. Montmartre-Köpenhamn Vol 1
 1979 — Cornelis — Live. Montmartre-Köpenhamn Vol 2
 1979 — Cornelis — Live. Montmartre-Köpenhamn
 1979 — Jazz incorporated
  — Bananer — bland annat
 1980 — En spjutkastares visor
  — «Alla har vi varit små» Cornelis sjunger Povel/1
 1981 — «The gräsänkling blues» Cornelis sjunger Povel/2
 1981 — Turistens klagan
 1981 — Hommager och Pamfletter
 1981 — Cornelis sjunger Povel
  — Cornelis Bästa
 1985 — Mannen som älskade träd
  — I elfte timmen
  — Till Fatumeh, rapport från de osaligas ängder

Фонд имени Корнелиса Вресвика 
Несмотря на то, что прибыль от продаж пластинок Вресвика была колоссальной, Корнелис до вплоть своей смерти, настигшей его в возрасте 50 лет, жил в очень скромной обстановке. После ухода барда из жизни его друзья и поклонники организовали фонд его имени, который предоставляет грант в 250 тысяч крон популярным шведским исполнителям.

Примечания 

Авторы-исполнители Швеции
Музыканты по алфавиту